Антонов може бити:

 АНТК Антонов, украјински произвођач авиона који је назван по конструктору Олегу Антонову, 
 Антонов Ан-2, тип авиона,
 Антонов Ан-26,
 Антонов Ан-124,
 Антонов Ан-225, 

или

 Алексеј Антонов, совјетски генерал.
 Владимир Антонов, руски научник.
 Олег Константинович Антонов, руски конструктор авиона.

или

 Антонов (Пољска), село у Пољској